Filippo Messori (1973) – ex tennista italiano
 Francesco Messori (1998) – calciatore italiano
 Giorgio Messori (1955-2006) – scrittore italiano
 Marcello Messori (1950) – economista italiano
 Matteo Messori (1976) – clavicembalista, organista e direttore di musica antica italiano
 Vittorio Messori (1941) – giornalista e scrittore italiano

Pagine correlate
Missori